Китай на зимових Олімпійських іграх 2010 у Ванкувері представляли 94 спортсмени в 10 видах спорту. Прапороносцем на церемонії відкриття Олімпіади став фристайліст Хань Сяопен, а на церемонії закриття — фігуристи Шень Сюе і Чжао Хунбо.

Китайська Народна Республіка удев'яте взяла участь в зимовій Олімпіаді. Китайські спортсмени здобули 11 медалей: п'ять золотих, дві срібних та чотири бронзових. У неофіційному медальному заліку китайська команда зайняла 7-е місце.

Медалісти 
Золото

Срібло

 Бронза

Спортсмени

Біатлон

Гірськолижний спорт

Керлінг

Чоловічий турнір 

Склад команди

Груповий турнір

 2 сесія 

 3 сесія 

 5 сесія 

 6 сесія 

 7 сесія 

 8 сесія 

 10 сесія 

 11 сесія 

 12 сесія 

 Збірна Китаю зайняла 8 місце

Жіночий турнір 

Склад команди

Груповий турнір

 2 сесія 

 3 сесія 

 4 сесія 

 5 сесія 

 6 сесія 

 7 сесія 

 8 сесія 

 9 сесія 

 10 сесія 

 11 сесія 

 Півфінал

 Фінал за третє місце

Збірна Китаю здобула бронзову медаль

Ковзанярський спорт

Лижні перегони

Сноубординг

Фігурне катання

Фристайл 

Акробатика

Хокей

Жіночий турнір 

Груповий турнір

Плей-офф

 Гра за 7 місце

Збірна Китайської Народної Республіки зайняла 7 місце

Шорт-трек

Посилання 
 Офіційний сайт ЗОІ 2010 
 Олімпійські медалісти Китаю на сайті МОК

2010
2010 у китайському спорті